Kunreuth bezeichnet mehrere Ortschaften

 Kunreuth, Gemeinde im Landkreis Forchheim, Bayern
 Kunreuth (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hraničná (Pomezí nad Ohří) (Unterkunreuth), Ortsteil von Pomezí nad Ohří, Okres Cheb, Tschechien
 Horní Hraničná (Oberkunreuth), Ansiedlung der Gemeinde Pomezí nad Ohří, Okres Cheb, Tschechien